Příjmení Mazurkiewicz nosí více významných osobností:

 Ladislao Mazurkiewicz (1945–2013) – uruguayský fotbalový brankář
 Mateusz Mazurkiewicz (1820–1863) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Stefan Mazurkiewicz (1888–1945) – polský matematik